Mauborgne ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Mauborgne (1881–1971), US-amerikanischer Kryptologe
 Renée Mauborgne, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin